Schmädeke ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schmädeke (* 1965), deutscher Politiker, MdL (CDU)
 Jürgen Schmädeke (1937–2012), deutscher Historiker